NEC V20
Motor V20
Código ATC V20

Desambiguações de siglas